Mihajlović, cognome slavo, può riferirsi a:
Brankica Mihajlović – pallavolista bosniaca
Branko Mihajlović - calciatore serbo
Dragan Mihajlović – calciatore svizzero
Dragoslav Mihajlović – calciatore jugoslavo
Ljubomir Mihajlović – calciatore jugoslavo
Martin Mihajlović – cestista sloveno
Nemanja Mihajlović – calciatore serbo
Prvoslav Mihajlović – calciatore jugoslavo
Radmilo Mihajlović – calciatore jugoslavo
Siniša Mihajlović – ex calciatore e allenatore di calcio serbo
Vesko Mihajlović – calciatore serbo
Zorana Mihajlović –politica serba

Pagine correlate 
Mihailović